Qt Jambi est un framework Java permettant de créer des applications riches basées sur la bibliothèque logicielle Qt. En , Qt Software a annoncé qu'il arrêtait le développement de ce framework après la sortie de la version 4.5. Depuis, il est supporté par la communauté.

Licence

QtJambi était distribué, du temps de Qt Software, sous deux licences : licence publique générale GNU pour les logiciels libres et une autre licence pour les logiciels propriétaires.

Il est actuellement disponible sous LGPL.

Références

Liens externes
 Qt Jambi community site
 The official Qt Jambi source code repository
 Qt Jambi Reference Documentation

Framework de programmation
Logiciel libre sous licence LGPL
Plateforme Java
Qt